Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske na 3000 metrov.

Rezultati 

ženske 3000